В этой статье представлен список известных людей, умерших в 1333 году.
См. также: :Категория:Умершие в 1333 году

 Январь 
 22 января —  — сеньор Лаваля и Витре (1295—1333), виконт Рена, граф Казерты
 25 января —  — жена маркграфа Мейсена и Саксонской восточной марки Генриха III
 29 января —  — епископ Тортоны (1319—1325), епископ Брешии (1325—1333)

 Февраль 
 7 февраля —  — жена Эдмунда Мортимера, 2-го барона Вигмор
 21 февраля — Мануил II Великий Комнин — Трапезундский импрератор (1332); казнён

 Март 
 2 марта — Владислав I Локетек — князь Краковский (1306—1320), король Польши (1320—1333)
 18 марта —  — епископ Родеза (1316—1333)
 21 марта —  — епископ Брешии (1309—1316), епископ Пьяченцы (1316—1333)
  — итальянский теолог, епископ Джовинаццо (1329—1333)

 Апрель 
 27 апреля —  — японский самурай, активный участник заговора императора Го-Дайго, погиб в бою
  — шотландский дворянин, лорд главный констебль Шотландии (1309—1333)

 Май 
 12 мая — Имельда Ламбертини — святая римско-католической церкви, почитается покровительницей принимающих первое Святое Причастие.

 Июнь 
 5 июня — Шихабуддин ан-Нувайри — арабский энциклопедист
 6 июня — Уильям де Бург, 3-й граф Ольстер — граф Ольстер и последний барон Коннахт (1326—1333); убит.
 18 июня — Генрих XV — герцог Нижней Баварии (1312—1333)
 21 июня —  — епископ Плоцка (1317—1333)
 22 июня — Фридрих Баден-Эберштайнский — маркграф Бадена (1291—1333)
 30 июня —  — последний сиккэн из рода Ходзё (1326—1333), погиб в бою.

 Июль 
 4 июля
  — японский военный и государственный деятель периода Камакура, сиккэн (1315—1316); убит
 Ходзё Такатоки — японский военный и государственный деятель периода Камакура, 14-й сиккэн и фактический правитель Японии (1316—1326); покончил жизнь самоубийством.
  — японский военный и государственный деятель периода Камакура, последний реншо (помощник сиккена 1330—1333); убит
 6 июля —  — епископ Вюрцбурга (1322—1333)
 19 июля
  — барон Гордон; погиб в битве при Халидон-Хилле.
 Алан Стюарт из Дрегорна — шотландский дворянин, предок королевской династии Стюартов и графского рода Леннокс; погиб в битве при Халидон-Хилле.
  — сын Эдуарда Брюса, граф Каррик (1330—1333); погиб в битве при Халидон-Хилле.
 Джон Кэмпбелл, граф Атолл — шотландский дворянин, граф Атолл (1320—1333); погиб в битве при Халидон-Хилле.
 Дуглас, Арчибальд — шотландский полководец в период борьбы за независимость Шотландии, регент Шотландии (1333); погиб в битве при Халидон-Хилле.
 Дуглас, Уильям, 6-й лорд Дуглас — лорд Дуглас (1330—1333); погиб в битве при Халидон-Хилле.
 Кеннет де Моравия, 4-й граф Сазерленд — шотландский дворянин граф Сазерленд (1330—1333); погиб в битве при Халидон-Хилле.
  — мормэр Леннокса (1303—1333); погиб в битве при Халидон-Хилле.
 Хью, граф Росс — мормэр Росса (1323—1333); погиб в битве при Халидон-Хилле.
 Рита II (Мария Константинопольская'') — принцесса Киликии, из рода Хетумидов, Дочь армянского царя Левона II Великого, императрица-консорт Византийской империи (1317—1320), жена императора Михаила IX Палеолога

Август 
 25 августа — Мухаммад IV ибн Исмаил — эмир Гранады (1325—1333); убит
 26 августа — Гиг VIII де Ла Тур дю Пэн — дофин Вьеннуа (1319—1333), французский полководец; погиб в бою

Сентябрь 
 24 сентября —  — епископ Дарема (1318—1333)
 25 сентября — Морикуни-синно — японский принц крови и последний глава Камакурского сёгуната (1308—1333); умер после отречения в монастыре

Октябрь 
 12 октября —  — архиепископ Кентерберийский (1328—1333)
 13 октября — Николай V — последний императорский антипапа (1328—1330)
 28 октября — Балиан Ибелин — титулярный сеньор Арсуфа (1309—1333)

Ноябрь 
 19 ноября —  — жена императора Японии Го-Дайго

Декабрь 
 7 декабря —  — епископ Гурка (1326—1333)
 23 декабря —  — епископ Марселя (1323—1333)
 29 декабря 
  — епископ Оломоуца (1326—1333)
  — богослов-кармелит

Дата неизвестна или требует уточнения 
 Аверкий — ростовский боярин и тысяцкий, казнён московскими воеводами.
 Альфонсо де ла Серда — сын Фернандо де ла Серда, внук Альфонсо X, претендент на престол Кастилии и Леона
 Бадруддин ибн Джамаа (92) — исламский богослов и судья.
  — кардинал-епископ de Frascati (1328—1333) 
 Ван Чжэнь — китайский первопечатник, первый в мире изобретатель наборной печати с использованием деревянных литер
  — католический миссионер в Киликийской Армении
  — китайский поэт и философ
  — архиепископ Мессины (1304—1333)
 Конинк, Петер — старшина цеха ткачей в Брюгге, один из руководителей фламандского восстания (1302) против французского наместника Жака де Шатильона
  — пробст Берхтесгадена (1316—1333)
 Момик — армянский архитектор, мастер по камню и художник.
 Новелла ди Андреа — итальянский правовед и профессор права в Болонском университете.
  — граф Изенбург-Арнфельс (1303—1333)
  — испанский дворянин, известный защитник привилегий Королевства Валенсии, человек, которого часто называют символом идентичности Валенсии
 Фридрих VIII фон Цоллерн — граф фон Цоллерн (1309—1333)
 Эль-Тимур — монгольский правитель и военачальник конца династии Юань.
  — китайский географ

См. также 
 Список умерших в 1332 году
 Список умерших в 1334 году
 
1333